Акционерное общество «Imperial Group Karlovy Vary» было основано решением Фонда государственного имущества Чешской Республики 30 апреля 1992 года. Главным предметом его деятельности является бальнеология, реабилитация и физиатрия.

Деятельность 
Группа представляет цепочку отелей: Империал, Сан-Суси, Вилла Гофман, Вилла Варна.
Отели специализируются на традиционном карловарском лечение, основанном на использовании карловарских горячих минеральных источников и пелоидов.

Отель Империал 
Отель Империал является важным карловарским памятником архитектуры. Построен в начале XX века. 
К славным гостям отеля Империал относятся: члены разветвлённой семьи банкиров Ротшильдов или польского аристократического рода Потоцких. Был здесь также русский великий князь Павел Александрович, композитор Рихард Штраус, звёзды Голливуда Дуглас Фэрбенкс и его жена Мэрри Пикфорд, князья, махараджи, влиятельные промышленники своего времени, политики и президенты –  Томаш Гаррик Масарик, Вацлав Клаус.
Славу отелю принесли усилия лорда Рихарда Вестберри.
Импозантное здание отеля, гармонически вписывающееся в ландшафт Карловых Варов и отвечающее строгим критериям архитектуры санаториев, было торжественно открыто 18 июня 1912 года. 

Идея построить этот «сказочный» международный грандотель родилась у карловарского банкира и промышленника Альфреда Швалба. В начале прошлого столетия он купил строительный участок, удачно расположенный над городом, который в то время уже испытывал недостаток мест для приёма своих гостей. Нанял опытного французского архитектора Эрнста Эбрарда, который принимал участие в проектировании зданий в Ханое или греческих Салониках. По его проекту и под его руководством выросла в 1910 - 1912 годах на холме «Еленин двор» новая доминанта города. Грандотель Империал был первым объектом в Чехии, построенным по новой в то время технологии литого бетона.
Сложный холмистый рельеф возле Империала требовал более современного и быстрого способа доставки гостей из центра города, нежели конские повозки. Благодаря влиянию лорда Вестберри удалось получить согласие властей города на строительство двух фуникулёров, которое реализовал уже Альфред Швалб. Чтобы не пришлось дополнительно скупать участки и сносить несколько домов, фуникулёры были построены в туннеле. Городской совет со строительством согласился, поскольку оно не нарушало вид романтической возвышенности. За реализацию проекта взялся известный швейцарский инженер Эмиль Штруб, помогали ему специалисты из Италии. В декабре 1905 года на Театральной площади было начато строительство. С той поры фуникулёр Империал является неотъемлемой частью карловарского городского транспорта.
Грандотель Империал быстро приобрёл мировую известность, во многом благодаря тому, что в те годы в Карловы Вары ежегодно приезжало до 70 тысяч гостей. Своим первым именитым гостям из числа аристократии, политиков, предпринимателей и финансовых магнатов предоставлялись роскошные условия для проживания. В те времена гости из-за океана и из Англии начали привозить с собой новый тип развлечений и новый стиль жизни. В Карловых Варах появляются теннисные корты, лужайки для игры в гольф и ипподром.

Дальнейший прилив гостей нарушила как Первая мировая война, так и привлекательность морских курортов, главным образом Ривьеры, а после войны также возникновение альпийских центров отдыха. Потом пришла Великая депрессия, после неё Вторая мировая война, а с ней почти полный коллапс санаторного лечения в Карловых Варах: в 1945 году на курорт приехало всего лишь 3 794 гостей. Вскоре после этого целебные минеральные источники и санаторные учреждения были национализированы…

В 1990 году заканчивается длившаяся десятилетия государственная монополия, отель переходит в собственность акционерного общества, которое открывает новую главу в истории отеля Империал и санаторного лечения в Карловых Варах. Новая глава начинает писаться в 1992 акционерным обществом Imperial Group Karlovy Vary. После генеральной реконструкции, закончившейся в 2003 году, отелю было возвращено его первоначальное великолепие. В 2007 году после реконструкции приобрёл новый яркий облик бальнеоцентр Империал.

Награды и достижения 
 2005 год World Travel Awards - Imperial Karlovy Vary – Czech Republic's Leading Spa Resort
 2006 год World Travel Awards - Spa Hotel Imperial – Czech Republic's Leading Spa Resort
 2008 год World Travel Awards - Imperial Karlovy Vary – Czech Republic's Leading Spa Resort
 2010 год World Travel Awards - Spa Resort Sanssouci – Czech Republic's Leading Spa Resort
 Курортная награда Чешской Республики (Карловарский курортный фестиваль)

Членство в объединениях 
 Ассоциация отелей и ресторанов Чешской Республики - официальная единая классификация отелей
 Союз лечебных курортов Чешской Республики
 MEDISPA 
 Сертификация Управления природных лечебных источником и колоннад

Примечания 

Компании Чехии
Экономика Карловых Вар
Бальнеология